Октябрьский сельский совет () — входит в состав Путивльского района Сумской области Украины.

Административный центр сельского совета находится в с. Октябрьское
.

Населённые пункты совета 
 
 с. Октябрьское
 с. Корольки
 с. Скуносово

Примечания 

Местные советы (Путивльский район)
Путивльский район